Водяни́ка чёрная, или Ши́кша чёрная, или Ворони́ка чёрная () — вид цветковых растений рода  семейства . Таксономическое название впервые опубликовано шведским систематиком Карлом Линнеем в 1753 году. Типовой вид своего рода.

Как правило, водяника чёрная считалась единственным видом водяник, однако сейчас в ряде классификаций в составе рода Водяника выделяется от 3—4 до 18 видов.

Распространение и среда обитания 
Распространена в ряде европейских стран (включая Россию, где она известна от европейской части до Западной Сибири), в Азии (Китай, Монголия, Корейский полуостров) и в Северной Америке (Канада, США, Сен-Пьер и Микелон).

Встречается на сфагновых болотах, на каменистых участках, в лесах (светлохвойных и тундровом редколесье), в щебнистых тундрах и на дюнах.

Обширные заросли водяники — вороничники, или вороничная тундра — характерны для островов мурманского побережья Баренцева моря и безлесных островов Белого моря (луд).

Ботаническое описание 

Вечнозелёный кустарничек.

Ветви железистые или голые, зелёного, коричневого или красноватого цвета.

Листья простые, кожистые, размещены очерёдно по длине стебля.

Цветки однополые или обоеполые, с зеленовато-розовыми и красновато-фиолетовыми чашелистиками.

Плод — чёрная непрозрачная костянка со светло-коричневыми семенами.

Цветёт весной.

Значение и применение 
Ягоды поедаются . Листья летом поедаются плохо и главным образом во время бескормицы.

Лекарственное и пищевое растение.

Плоды содержат до 70 мг% витамина С. Употребляются в пищу свежими, в массе заготавливаются на зиму в мороженом или мочёном виде. В зимнем рационе северян неизменно присутствует блюдо «толкуша», представляющее собой смесь ягод водяники, измельчённой рыбы и тюленьего жира. Из ягод можно варить варенье, делать мармелад, напитки, но с добавлением большого количества сахара.

Соком ягод можно окрашивать в вишнёвый цвет шерсть и кожу, они служат кормом куропаткам и другим птицам, весной их едят медведи и олени.

В народной медицине ягоды употребляются как мочегонное; настоями побегов лечат различные заболевания.

Природоохранная ситуация 
Занесена в Красные книги ряда регионов России: Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, республик Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Систематика 
Синонимичные названия:
 Chamaetaxus nigra (L.) Bubani
 Empetrum crassifolium Raf.
 Empetrum medium Carmich.
 Empetrum nigrum f. ciliatum Jordal
 Empetrum nigrum f. cylindricum Lepage
 Empetrum procumbens Gilib.
 Empetrum scoticum auct.

Подвиды:
 Empetrum nigrum subsp. albidum (V.N.Vassil.) Kuvaev
 Empetrum nigrum subsp. androgynum (V.N.Vassil.) Kuvaev
 Empetrum nigrum subsp. asiaticum (Nakai ex H.Ito) Kuvaev
 Empetrum nigrum subsp. caucasicum (Juz.) Kuvaev
 Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher
 Empetrum nigrum subsp. kardakovii (V.N.Vassil.) Kuvaev
 Empetrum nigrum subsp. sibiricum (V.N.Vassil.) Kuvaev
 Empetrum nigrum subsp. subholarcticum (V.N.Vassil.) Kuvaev

Примечания

Литература

Ссылки 

Флора Евразии
Флора Северной Америки
Вересковые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Лекарственные растения
Ягодные растения
Растения болот